В парному розряді тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Кончіта Мартінес і Аранча Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Магдалена Малеєва і Мануела Малєєва 4–6, 6–1, 6–0.

Сіяні пари 

 Кончіта Мартінес /  Аранча Санчес (чемпіонки)
 Ізабель Демонжо /  Радка Зрубакова (чвертьфінал)

 Мерседес Пас /  Марі П'єрс (півфінал)
 Аманда Кетцер /  Юдіт Візнер (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Barcelona Ladies Open